Герден:

 Герден — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Герден — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.